Damnation – album szwedzkiej grupy muzycznej Opeth
 Damnation – gra komputerowa studia Blue Omega Entertainment
 Damnation – polska grupa muzyczna
 Damnation and a Day – album zespołu Cradle of Filth